

Codici 
 010 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Caussols, in Francia
 010 – Prefisso telefonico del distretto telefonico di Genova

Musica 
 010 – album dei The Mad Capsule Markets del 2001
 010 – album degli Ulysses del 2004